Plaats in Indonesië
 Ngalian (Tirto), een plaats in het onderdistrict Tirto, regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Ngalian (Kepil), een plaats in het onderdistrict Kepil, regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Ngalian (Wadaslintang), een plaats in het onderdistrict Wadaslintang, regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java